Московець — багатозначний термін

Люди 
 Московець Валерій Іванович (1949—2022) — радянський та український діяч правоохоронних органів, вчений-соціолог.
 Московець Семен Микитович (1900—1971) — український вчений-фітопатолог.
 Поліщук-Московець Наталія Володимирівна — артистка драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, заслужений артист України

Географічні об'єкти 
 Московець — село в Пловдивській області Болгарії. Входить до складу общини Карлово.

Примітки